Pedra Preta, un comune brasiliano del Mato Grosso.
 Pedra Preta, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.